Effingham é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Effingham (Geórgia)
 Condado de Effingham (Illinois)

Desambiguação